Sereno da Madrugada é uma grupo musical de MPB que foi formado no Rio de Janeiro, em 2005. É integrado pelos músicos Patrícia Oliveira, Fernando Temporão, Alfredo Alves e Miguel Garcia.

Discografia 
 Modificado (2010)

Ligações externas 
 

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de música popular brasileira